Веселина — имя и название населённых пунктов в Болгарии:

  — женское имя.
 Веселина — село в Великотырновской области.
 Веселина — село в Разградской области.